Idle Hands ist:

 der Originaltitel des Films Die Killerhand
 der ursprüngliche Name der Band Unto Others